Straßburger Platz steht für:
 Straßburger Platz (Dresden), einen Platz in Dresden
 Straßburger Platz (Hamburg), einen zentralen Platz des Hamburger Stadtteils Dulsberg
 Straßburger Platz (Osnabrück), einen Platz im Osnabrücker Stadtteil Westerberg mit dem Ehrenmal auf dem Straßburger Platz
 Straßburger Platz (Gotha), jetziger Geschwister-Scholl-Platz, ein Teil der Gartenstadtsiedlung „Am schmalen Rain“ aus dem Jahre 1927

 ehemaliger Name des Bundesplatz in Berlin
 ursprünglicher Name des Manfred-Rommel-Platz in Stuttgart